AEGON International 2010 (kobiety)
 AEGON International 2010 (mężczyźni)